Театр-студия кукол «Марионетки» — студия-театр кукол в городе Евпатория (Крым); городской центр культуры и досуга.

Общие данные 
Театр-студия кукол «Марионетки» расположен недалеко от ворот дровяного базара в евпаторийском центре города по адресу: Ул. Интернациональная, д. 17, г. Евпатория.

История, репертуар и деятельность 
Театр-студия кукол «Марионетки» в Евпатории был организован в 1991 году при детском парке Евпатории.

С момента образования театр работает с куклами-марионетками и является в этом жанре единственным в Крыму. Кроме марионеток, актёры театра освоили вождение тантамаресок и кукол-масок.

В репертуаре театра спектакли для детей разного возраста и взрослых, это, в частности, сказки, шоу-программы с участием кукол, а также театрализованные развлекательные программы.

Евпаторийский театр-студия кукол «Марионетки» — неоднократный участник международных фестивалей и ярмарок. Коллектив театра часто принимает участие в различных праздничных мероприятиях, которые происходят в городе Евпатории. Нередко в заведении устраивают благотворительные представления.

Примечания

Ссылки 
 Театр Кукол «Марионетки» на «www.evpatoriya.ru» (Евпаторийский инфо-вебресурс
 Театр-студия кукол «Марионетки» на «www.crimea-kurort.com» (инфо-вебресурс «Крым курортный»)
 Театр-студия кукол «Марионетки» — официальный сайт «Культура. РФ», Республика Крым. Адрес, фото, расписание, график работы

Театры Евпатории
Кукольные театры России
Кукольные театры Украины